Filippo Beroaldo, latinisiert Philippus Beroaldus ist der Name folgender Personen:

* Filippo Beroaldo der Ältere (1453–1505), italienischer Dichter und Humanist
 Filippo Beroaldo der Jüngere (1472–1518), italienischer Philologe und Bibliothekar